Operation Bayonet steht für:

 Operation Bayonet, Aktion der Caesarea (Mossad-Sondereinheit), nachrichtendienstliche Operation (1972)
 Operation Bayonet (Darknet), Operation zur Schließung von Darknet-Märkten (2017)